Brooks puede referirse a:

Personas
 James L. Brooks, un productor, guionista y director de cine estadounidense
 Brooks (DJ), DJ y Productor 
 Aaron Brooks, un jugador de baloncesto estadounidense
 Max Brooks, escritor y guionista estadounidense.
 Mel Brooks, un guionista, actor y director de cine estadounidense
 Van Wyck Brooks, un crítico literario, biógrafo e historiador estadounidense

Geografía
 Condado de Brooks (Georgia), un condado en el estado estadounidense de Georgia
 Brooks (Oregón), una comunidad no incorporada en el condado de Marion, Oregon, Estados Unidos.
 Brooks (Minnesota), una ciudad ubicada en el condado de Red Lake en el estado estadounidense de Minnesota
 Brooks (Kentucky), un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Bullitt en el estado estadounidense de Kentucky
 Brooks (Maine), un pueblo ubicado en el condado de Waldo en el estado estadounidense de Maine

Empresas
 Brooks Sports, una empresa que produce calzado y prendas de vestir deportiva
 Brooks England, un fabricante de sillines de bicicleta en Birmingham, Inglaterra